Касас може да се отнася за:
 Антонио Касас (1911-1982), испански актьор
 Марио Касас (р. 1986), испански актьор